

Patronyme 

 Gilbert Baqué (1935-2015) : poète français
 Jean-Claude Baqué (1939) : joueur de rugby à XV français
 Joël Baqué (1963) : écrivain français
 Josep Baqué (1895-1967) : artiste catalan
 Richard Baquié (1952-1996) : sculpteur français